Александровский завод:

 Александровский завод — бывшее название Пролетарского завода в Санкт-Петербурге.
 Александровский машиностроительный завод — предприятие в Александровске, созданное на базе бывшего Александровского (Лытвенского) чугуноплавильного и железоделательного завода.
 Александровский пушечно-литейный завод — название с 1774 по 1918 годы Онежского тракторного завода в Петрозаводске.
 Александровский сереброплавильный завод — бывший завод в нижеуказанном селе Забайкалья.
 Александровский Завод — село, административный центр Александрово-Заводского района Забайкальского края России.
 Александровский завод — прежнее название села Александровка в Баянаульском районе Павлодарской области.